

Patronyme 

 Guillaume Delcourt (1825-1898), navigateur belge ; 
 Pierre Delcourt (1852-1931), écrivain français ; 
 Maurice Delcourt (1877-1916), peintre, dessinateur et graveur français ; 
 Pierre Delcourt (1889-1948), homme politique français ; 
Marie Derscheid épouse Delcourt (1859-1932), médecine et féministe belge ;
 Marie Delcourt (1891-1979), philologue belge ; 
 Léona Delcourt (1902-1941), muse de l’écrivain André Breton ;
Robert Delcourt (1902-1967), écrivain et auteur dramatique belge ;
 Marcel Delcourt (1927-2015), cofondateur et premier président de Médecins sans frontières ; 
 Jacques Delcourt (1928-2011), karatéka français ; 
 Andrée Delcourt-Pêtre (1937-), personnalité politique belge ;
 Guy Delcourt (1947-2020), homme politique français ; 
 Xavier Delcourt (1950-), journaliste et écrivain français. 
 Guy Delcourt (1958-), éditeur français ; 
 Thierry Delcourt (1959-2011), bibliothécaire et historien français ; 
 Frédéric Delcourt (1964-), nageur français ; 
 Lukas Delcourt (1979-), chanteur et acteur français.
 Quentin Delcourt (1991-), réalisateur, scénariste et producteur français de cinéma.

Autres 
 Delcourt, maison d'édition française de bande dessinée, de comics et de mangas.